Pueblo Rico kan syfta på:

Colombia 

 Pueblo Rico (kommun), Risaralda, 
 Pueblo Rico (ort), Risaralda,